Абдурасулов — узбекская фамилия, которая происходит от имени Абдурасул, — которое в свою очередь произошло от сложения арабских имён: «Абду» и «Расул», что в переводе означает: «Слуга» «Посланника» (имеется введу пророка Мухаммеда — который в исламе именуется «посланником Бога»).

Известные носители 
 Абдурасулов, Жахонгир Абдувалиевич (род. 1972) — узбекский экономист-международник и государственный деятель.
 Абдурасулов, Мамаджан (род. 1927) — узбекский, советский учитель. Народный учитель СССР (1981).
 Абдурасулов, Шункор (род. 1998) — узбекский боксёр-любитель и профессионал.